Sybilla puede hacer referencia a:

Sybilla Sorondo Myelzwynska, diseñadora de moda.

Reina Sybilla
La reina Sybilla o reina Sibila puede referirse a:
 Sibila de Jerusalén (c. 1160–1190), reina de Jerusalén.
 Sibylla de Acerra (1153–1205), reina consorte de Sicilia.
 Sibila de Normandía (1092–1122), reina consorte de Escocia.
 Sibila de Lusignan (1198 – c. 1230 or 1252), reina consorte de Armenia.